G22 peut faire référence à :
 Groupe des 22, un groupe de discussion et de partenariat ;
 Walther G22, une carabine semi-automatique ;
 Glock 22, un pistolet ;
 Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres